Фрегаты проекта F-22P — совместный проект Пакистана и КНР, разработан на основе китайского фрегата класса 053H3, так же называются фрегатами УРО класса «Зульфикар».

Самые мощные корабли ВМС Пакистана, все 4 корабля серии были построены в период с 2006 года по 2013 год. 3 сентября 2013 года четвертый фрегат «Аслат» поступил в ВМС Пакистана.

Вооружение

Представители серии

Галерея 
Зульфикар

Примечания

Ссылки 
 Пакистан получил второй фрегат класса F-22P

F-22P
Военно-морские силы Пакистана